W Polsce
 Jemielno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Jemielno – część osady Płaszczyca w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Jemielno – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim
 Jemielno – dawna gromada

Zobacz też 
 Jemielno Górowskie